Niemcy:
 Carthaus – była nazwa dawnego powiatu Karthaus

Osoby:
 Emil Carthaus – niemiecki geolog

Zobacz też:
 Karthaus